Per Teatro della Concordia o Teatro Concordia si intendono diversi teatri sul suolo italiano.

 Il Teatro Concordia a Borgo Maggiore, del XIX secolo, uno dei maggiori del suo tempo nella Repubblica di San Marino.
 L'ex Teatro della Concordia di Cremona, dal 1907 Amilcare Ponchielli, risale al 1806 e venne eretto in sostituzione di un precedente del 1747.
 Il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio in provincia di Perugia è uno dei più piccoli teatri all'italiana e risale al 1808.
 Il Teatro della Concordia di Ragusa risale al periodo 1839-1843 e venne detto il piccolo San Carlo per la sua somiglianza con il San Carlo di Napoli.